Dwunaste zawody wchodzące w ramy Pucharu Świata w skokach narciarskich 2019/2020 zostały rozegrane w Zakopanem w dniach 25–26 stycznia 2020 roku.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Zakopanem był Ryszard Guńka oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem został, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Thomas Haßlberger, a jego asystentem – Werner Rathmayr. Kontrolą sprzętu zajmowali się Sepp Gratzer oraz Sandro Pertile.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – 24 stycznia 2020

Konkurs drużynowy – 25 stycznia 2020

Konkurs indywidualny – 26 stycznia 2020

Klasyfikacje

Klasyfikacja indywidualna

Klasyfikacja drużynowa

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2019/2020
Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem
2020 w polskim sporcie